Третье правительство федерального канцлера Германии Ангелы Меркель было приведено к присяге 17 декабря 2013 года.

24 октября 2017 года федеральное правительство было отставлено федеральным президентом Штайнмайером, но сохраняло полномочия до формирования нового кабинета 14 марта 2018 года.

 Ангела Меркель (Angela Merkel) (ХДС) — канцлер
 Петер Альтмайер (Peter Altmaier) (ХДС) — министр по особым делам, руководитель канцелярии и министр финансов (и. о. с октября 2017)
 Андреа Налес (Andrea Nahles) (СДПГ) — министр труда и социальных вопросов (с декабря 2013 по сентябрь 2017)
 Катарина Барли (Katarina Barley) (СДПГ) — министр труда и социальных вопросов (с сентября 2017) и министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи (с июня 2017)
 Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) (СДПГ) — министр иностранных дел (с декабря 2013 по январь 2017)
 Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) (ХДС) — министр внутренних дел
 Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) (ХДС) — министр обороны
 Хайко Маас (Heiko Maas) (СДПГ) — министр юстиции
 Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) (ХДС) — министр финансов (с декабря 2013 по октябрь 2017)
 Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) (СДПГ) — заместитель канцлера, министр экономики и энергетики (с декабря 2013 по январь 2017) и министр иностранных дел (с января 2017)
 Бригитта Циприс (Brigitte Zypries) (СДПГ) — министр экономики и энергетики (с января 2017)
 Ханс-Петер Фридрих (Hans-Peter Friedrich) (ХСС) — министр продовольствия и сельского хозяйства (с декабря 2013 по февраль 2014)
 Кристиан Шмидт (Christian Schmidt) (ХСС) — министр продовольствия и сельского хозяйства (с февраля 2014) и министр транспорта и цифровой инфраструктуры (и. о. с октября 2017)
 Херманн Грёэ (Hermann Gröhe) (ХДС) — министр здравоохранения
 Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) (ХСС) — министр транспорта и цифровой инфраструктуры (с декабря 2013 по октябрь 2017)
 Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) (СДПГ) — министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи (с декабря 2013 по июнь 2017)
 Йоханна Ванка (Johanna Wanka) (ХДС) — министр исследований и образования
 Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks) (СДПГ) — министр по охране окружающей среды, охране природы, строительства и ядерной безопасности
 Герд Мюллер (Gerd Müller) (ХСС) — министр экономического сотрудничества и развития

Ссылки 

Политика Германии

Меркель